Ла Лила има више значења:

 Ла Лила (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Лила (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лила (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику